Се́льское поселе́ние Федо́скинское — упразднённое в 2015 году муниципальное образование в составе Мытищинского района Московской области России, к северу от границы Москвы. Образовано Законом Московской области от 29 декабря 2004 г. № 198/2004-ОЗ «О статусе и границах Мытищинского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

Административный центр — село Марфино.

Глава сельского поселения — Балакирев Евгений Алексеевич. Председатель Совета депутатов — Щагин Евгений Алексеевич.

География 
Площадь территории сельского поселения Федоскинское составляет 19 038 га.

Границы муниципального образования определяются законом Московской области «О статусе и границах Мытищинского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований». Сельское поселение Федоскинское граничит с:
 городским округом Долгопрудный (на юге),
 городским округом Химки (на юге),
 сельским поселением Лунёвское Солнечногорского муниципального района (на западе),
 городским округом Лобня (на западе),
 городским поселением Некрасовский Дмитровского муниципального района (на западе),
 городским поселением Икша Дмитровского муниципального района (на северо-западе),
 городским поселением Дмитров Дмитровского муниципального района (на севере),
 сельским поселением Костинское Дмитровского муниципального района (на севере),
 сельским поселением Ельдигинское Пушкинского муниципального района (на востоке),
 городским поселением Пироговский Мытищинского муниципального района (на юго-востоке),
 городским поселением Мытищи Мытищинского муниципального района (на юге).

Население 

Демографический состав населения: мужчины — 45 % населения, женщины — 55 %.

Состав сельского поселения 
Сельское поселение Федоскинское включает в себя 44 населённых пунктов:

 До 23 ноября 2010 года в состав сельского поселения Федоскинское входил посёлок Новонекрасовский, переданный в административное подчинение рабочему посёлку Некрасовский Дмитровского района.
 В Уставе муниципального образования также указан жилой посёлок Д/о «Строитель», однако он отсутствует в законах Московской области. Статусом населённого пункта не обладает: отсутствует в ОКАТО и Законе МО об административном делении.
 Постановлением губернатора Московской области от 9 сентября 2015 года № 389-ПГ, село Федоскино и деревня Данилково объединены в село Федоскино.

Органы местного самоуправления 
Структуру органов местного самоуправления сельского поселения Федоскинское составляют:
 глава сельского поселения Федоскинское;
 Совет депутатов сельского поселения Федоскинское (представительный орган);
 администрация сельского поселения Федоскинское (исполнительно-распорядительный орган).

Совет депутатов сельского поселения Федоскинское состоит из 10 депутатов, избранных на муниципальных выборах сроком на 5 лет.

Глава сельского поселения Федоскинское избирается населением сельского поселения Федоскинское на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. Порядок проведения выборов главы сельского поселения Федоскинское определяется законом Московской области. Глава сельского поселения возглавляет администрацию сельского поселения.

Экономика

Достопримечательности 
 Федоскинская миниатюра
 Музейный комплекс «История танка Т-34»
 Усадьба Марфино

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сельского поселения Федоскинское
 

Упразднённые сельские поселения Московской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году
Упразднённые муниципальные образования Мытищинского района